Spinner může být:

 fidget spinner – druh hračky
 spinner (výpočetní technika) – grafický ovládací prvek
 spinner (letectví) – součást letadla
 Spinner (album) – album hudebníků Briana Ena a Jaha Wobbla
 spinner (GUI) - dvojice ovládacích tlačítek pro celočíselný inkrement číselné hodnoty, numeric updown

 příjmení
 Francis E. Spinner (1802–1890) – americký politik
 Leopold Spinner (1906–1980) – britský hudební skladatel
 Tony Spinner (* 1963) – americký hudebník